Тенрекообразные (лат. Tenrecomorpha) — подотряд плацентарных млекопитающих, объединяюющийся с семейством златокротовых в отряд Афросорициды (лат. Afrosoricida).

Классификация 
 Семейство Выдровые землеройки
 Род 
 
 
 Род Выдровые землеройки (Potamogale)
 
 Семейство Тенрековые
 Подсемейство Земляные тенреки (Geo­galinae)
 Род 
 
 Подсемейство Рисовые тенреки (Oryzorictinae)
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Обыкновенные тенреки (Tenrecinae)
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род

Филогения

Примечания 

Афросорициды